Вирт может означать:
 Вирт — виртуальный секс.
Вирт — книга английского писателя Джеффа Нуна.
 ВИРТ — горнопроходческий комплекс. До середины 90-х годов XX столетия строил тоннели на БАМе, после занят прокладкой тоннелей екатеринбургского метро.
 (2044) Вирт — небольшой астероид, который относится к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

Топонимы 
 Вирт — деревня в Словакии, в районе Комарно.
 Вирт — округ в штате Западная Виргиния, США

Персоналии 
  (1876—1952) — немецкий психолог.
 Вирт, Иоганн Георг Август (1798—1848) — немецкий историк, публицист, политик. 
 Вирт, Герман (1885—1981) — член СС, первый руководитель Аненербе.
 Вирт, Йозеф (1879—1956) — государственный деятель Германии, рейхсканцлер Германии.
 Вирт, Кристиан (1885—1944) — немецкий военный преступник, штурмбаннфюрер СС и майор полиции.
 Вирт, Луис (1897—1952) — американский социолог, представитель Чикагской школы социологии.
 Вирт, Макс (1822—1900) — немецкий политэконом и историк.
 Вирт, Никлаус (род. 1934) — швейцарский учёный, специалист в области информатики.
 Вирт, Освальд (1860—1943) — французский художник, оккультист, масон.
 Вирт, Павол (1906—1946) — серболужицкий учёный, славист.
 Вирт, Уильям (1772—1834) — американский политический деятель, Генеральный прокурор США.
 Вирт, Эммануэль (1842—1923) — немецкий скрипач и альтист.
 Вирт, Юрий Николаевич (род. 1974) — украинский футбольный вратарь. Наиболее известен выступлениями за донецкий «Шахтер».

См. также 
 Виртландия

Примечания